Satellitenterminal steht für:

 Satellitenterminal (Satellitentechnik), ein Terminal für die Kommunikation mit einem Satelliten
 Satellit (Luftfahrt), ein Erweiterungsbau zu einem bestehenden Flughafenterminal